Совка Коепскова () — вид птиц рода Megascops семейства совиных.

Классификация 
Совка Коепскова первоначально была описана как подвид южноамериканской совки. Выделяют 2 подвида: номинативный M. k. koepckeae и М. к. hockingi. Видовое название дано в честь немецкого орнитолога Марии Кёпке (1924—1971).

Описание 
Длина совки Коепскова около 24 см. Номинативный подвид имеет беловато-серый лицевой диск. У него короткие беловатые брови над желтыми глазами. Верх от серовато-коричневого до темно-коричневого цвета с черноватыми или темными прожилками и темными полосами. На сложенном крыле видна полоса беловатых пятен. Хвост темно-коричневый с узкими охристыми полосами и мелкими крапинками. Низ серовато-белый. Верхняя часть груди имеет бледно-коричневатый оттенок охры. M. k. hockingi похож на номинативный подвид, но более серый, а отметины на нижней части тела менее заметны.

Распространение и среда обитания 
Совка Коепскова встречается только в Перу. Номинативный подвид имеет разрозненный ареал, включающий Ламбаеке, Кахамарка и Ла-Либертад, долину реки Уткубамба и небольшие районы регионов Анкаш и Лима. М. k. hockingi встречается южнее, нерегулярно от региона Хунин до регионов Уанкавелика, Аякучо и Апуримак. Два подвида совки Коепскова обитают в разных ландшафтах. Номинативный подвид встречается в вечнозелёных лесах на высоте от 1840 до 4500 м, в то время как М. к. hockingi населяет сухие леса и кустарники в межгорных долинах. Этот подвид встречается на высоте от 1400 до 3400 над уровнем моря, но обычно ниже 2000 м.

Образ жизни 
Совка Коепскова ведет ночной образ жизни. Рацион недостаточно изучен, но, по-видимому, состоит в основном из насекомых и может включать мелких позвоночных. Фенология размножения совки Коепскова также практически не задокументирована. На юге центральной части Перу размножается в феврале и марте.

Примечания 

Животные, описанные в 1982 году
Megascops
Эндемики Перу
Птицы Южной Америки
Таксоны животных, названные в честь людей